Gricignano kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Gricignano di Aversa, kommun, Kampanien, Provincia di Caserta, 
 Gricignano (ort i Italien), Toscana, Province of Arezzo, 

Robotskapade Italienförgreningar